The Wild Party peut se référer à :
The Wild Party, film muet américain réalisé par Herbert Blaché, sorti en 1923 ;
The Wild Party, titre original d'un film américain réalisé par Dorothy Arzner, dont le titre français est Les Endiablées, sorti en 1929 ;
The Wild Party, titre original d'un film américain réalisé par Harry Horner, dont le titre français est La Nuit bestiale, sorti en 1956 ;
The Wild Party, film américain de James Ivory, sorti en 1975 ;
The Wild Party, film américain sorti en 1998.